Франсуа Комб (; 1816—1890) — французский .

Профессор в Бордо. Опубликовал:
 «L’Abbé Suger» (1853);
 «Histoire générale de la diplomatie européenne» (1854—1855);
 «La Russie en face de Constantinople et de l’Europe» (1856);
 «Histoire de la diplomatie slave et Scandinave» (1856);
 «La princesse des Ursins» (1858);
 «Histoire des invasions germaniques en France» (1873);
 «Les libérateurs des nations».

Примечания

Литература 
 

Учёные XIX века